Urceus ist die Bezeichnung von Gegenständen und Personennamen

Antonio Urceo
 ein römisches kannen- oder krugförmiges Gefäß für Opferhandlungen (Urceus (Gefäß))